Бальдиссеро-д’Альба () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 1084 человека (2008 г.), плотность населения составляет 72 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 12040. Телефонный код — 0172.

Покровительницей коммуны почитается святая Екатерина, празднование 25 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики